Переулок Поли́ны Осипе́нко — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о лётчице, Герое Советского союза Полине Денисовне Осипенко (1907—1939).

Россия 
 Переулок Полины Осипенко — улица во Владикавказе.
 Переулок Полины Осипенко — улица в Томске.
 Переулок Полины Осипенко — улица в Хабаровске.

Украина 
 Переулок Полины Осипенко — улица в Кременчуге.
 В Лубнах:
 1-й переулок Полины Осипенко.
 2-й переулок Полины Осипенко.
 3-й переулок Полины Осипенко.
 4-й переулок Полины Осипенко.

См. также